Dorotea hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Nombre propio
Dorotea, es un nombre propio proveniente del griego Δωροθεα (Dōrothea) ("regalo de los dioses"). La raíz es la misma que el nombre propio masculino Teodoro.

Personas
 Dorotea de Brandeburgo
 Dorotea de Chopitea
 Dorotea de Sajonia-Lauenburgo
 Dorotea, santa cristiana del siglo IV.
 Dorotea de Montau, santa cristiana venerada en la Catedral de Frombork.
 Dorotea Barnés González Química.

Lugares
 Dorotea (Suecia). Municipio en el norte de Suecia.

Nombres femeninos